Пеллегрен (в русских текстах также Пеллегрин; ) — французская фамилия.

Известные носители:
 Пеллегрен, Жак (1944—2021) — французский живописец.
 Пеллегрен, Жак (зоолог) (1873—1944) — французский зоолог.
 Пеллегрен, Маттия (род. 1989) — итальянский лыжник.
 Пеллегрен, Франсуа (1881—1965) — французский ботаник.
 Пеллегрен, Элиз (род. 1991) — мальтийская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2014 года.

См. также 
 Пеллегрини — итальянская фамилия с тем же корнем
 Пеллегрино — другая итальянская фамилия с тем же корнем
 Перегрин